Prinsbisdom Bamberg
Aartsbisdom Bamberg